Ривер-Парк, Ривер-парк ():

 Ривер-Парк-Спортинг — футбольная команда в Сакраменто, штат Калифорния, США.

Топоним 
 
  — торговый центр во Фресно, штат Калифорния, США.
  — многофункциональный центр на берегу Дуная в Братиславе, Словакия.

 Парки
 Ривер-парк — парк в Чикаго, штат Иллинойс, США.
  — парк в штате Тасмания, Австралия.